

Божень () — село в гміні Волув Воловського повіту Нижньосілезького воєводства
 Божень () — село в гміні Мала Весь Плоцького повіту Мазовецького воєводства